«Родина-М» — футбольный клуб из Москвы, фарм-клуб «Родины». В нём выступают игроки академии клуба. Участник первенства Второй лиги сезона-2022/23.

История 
По итогам сезона 2021/22 ФНЛ-2 первая команда ФК «Родина» вышла в Первую лигу; лицензирование на участие во Второй лиге прошли, получив профессиональный статус, два фарм-клуба «Родины»: «Родина-2» и «Родина-М».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Москвы